Кафр-ед-Даввар - місто в Єгипті, яке розташоване в губернаторстві Бухейра, на східних окраїнах міста Олександрія. 
 ТЕС Кафр-ед-Даввар – теплова електростанція на півночі Єгипту.
 Битва при Кафр-ед-Даввар (1882)